Tysklands kvindefodboldlandshold er det nationale fodboldhold for kvinder i Tyskland. Det administreres af forbundet Deutscher Fußball-Bund. Landsholdets nuværende cheftræner er Martina Voss-Tecklenburg, siden 2019.

Kvindefodbolden i Tyskland blev længe mødt med skepsis, og officielle kampe blev forbudt af Deutscher Fußball-Bund helt frem til 1970. Kvindelandsholdet er dog vokset markant i popularitet, siden de vandt VM i USA 2003 og anses i dag for værende blandt de bedste kvindelandshold i verden.

Landsholdet er ligeledes blandt de mest succesrige i verdenen og har vundet verdensmesterskabet to gange (2003, 2007). Tyskland er også den eneste nation, der har vundet verdensmesterskabet for både kvinde- og herrefodbold. Holdet har derudover også vundet europamesterskabet hele otte gange, heraf seks gange i træk fra 1995 til 2013, hvilket også gør dem til de mest vindende i Europa. Holdet vandt også for førsste gang olympisk guld ved Sommer-OL 2016 i Rio de Janeiro, efter forinden at have vundet tre bronzemedaljer i træk. Birgit Prinz har rekorden for flest landskampe og mest scorende spiller med i alt 128 mål.

Meritter

Medaljeoversigt

Sommer-OL

VM-resultater 

*Uafgjorte kampe inkluderer knockout kampe, der blev afgjort ved straffesparkskonkurrence.
**Guld baggrund viser, at turneringen blev vundet.
***Kant med rød farve viser, at turneringen blev holdt på hjemmebane.

Europamesterskabet 
Tyskland klarede ikke at kvalificere sig til de første to europamesterskaber i 1984 og 1987. Siden 1989 har det tyske landshold deltaget i alle slutrunder og har rekorden som det mest vindende land i Europa, de har vundet titlen otte gange. Tyskland har vundet de sidste seks mesterskaber i træk.

Tysklands værste resultat ved EM-turneringen var ved EM i Holland 2017, hvor de højest overraskende tabte kvartfinalen mod  1–2 og dermed ikke kvalificerede sig til EM-semifinalen for første gang.

*Viser uafgjort, her medregnes knockout-kampe der blev afgjort med straffesparkskonkurrence.
**Guld baggrund viser, at turneringen blev vundet.
***Rød kant viser, at turneringen blev holdt på hjemmebane.
****Manglende flag viser, at der ikke var noget værtsland; turneringen blev spillet i 2-kamps knockout-runder (med undtagelse af 1995 finalen).

Spillere

Aktuel trup 

Følgende spillere blev indkaldt til den endelige trup frem mod EM i fodbold for kvinder 2021 i England.

Landstræner: Martina Voss-Tecklenburg

Nylige indkald 
Følgende spillere er blevet indkaldt til landsholdet indenfor de sidste 12 måneder. (Pr. oktober 2019)

Kampe

2022

Rekorder

Noter

Referencer

Eksterne henvisninger 

 Tysklands fodboldforbund 
 Tysklands kvindefodboldlandshold  hos FIFA

Kvindefodboldlandshold